Едвард Уейкфілд, Едвард Уейкфілд, (англ. Edward Gibbon Wakefield; 20 березня 1796, м. Лондон — 16 травня 1862, м. Веллінгтон, Нова Зеландія) — англійський економіст.
 Ендрю Вейкфілд, Ендрю Уейкфілд, Ендрю Джеремі Уейкфілд (англ. Andrew Jeremy Wakefield; нар. 1957) — британський гастроентеролог та медичний дослідник який був позбавлений медичної практики у Великій Британії через шахрайство.